Thomas Pohl (* 14. Mai 1965 in Frankfurt am Main) ist ein deutscher Filmemacher, Autor und Komponist.

Biografie 
Thomas Pohl studierte Musik und Germanistik an der Johann-Wolfgang-Goethe Universität in Frankfurt.
Nach seinem Examen gründete er 1995 das Medienunternehmen Department Studios mit den Schwerpunkten Filmproduktion, Kreation, Komposition und Sounddesign. Dort produziert er zahlreiche Medienproduktionen für internationale Marken sowie deutsche Institutionen und war an verschiedenen Spielfilmprojekten beteiligt.
Sein erstes Buch „Sequencer Works“ über das Komponieren und Arrangieren in der digitalen Musikproduktion erschien 1996 im AMA Verlag.
Zu seinem Roman und Hörbuch „Absender Ost-Berlin“, erschienen 2020, inspirierten Thomas Pohl auch persönliche Erfahrungen und Eindrücke zwischen Ost- und West-Deutschland, die er seit seiner Kindheit gewonnen hatte.

Projekte und Arbeiten 
Literatur:
 1996 Sequencer Works. Lehrbuch. AMA-Verlag. ISBN 3-9271-9039-X, .
 2020 Absender-Ost Berlin (Grenzgänger). Roman & Hörbuch. Verlag Tredition. ISBN 978-3-347-05778-4.

Filmproduktion (Auswahl):

 2012: Spotproduktion und -kreation für die PSD Bank mit Lukas Podolski (Konzeption, Drehbuch und Produktion)
 2013: Dokumentation „FRANKFURTbars“ (Konzeption, Drehbuch und Produktion)
 2013: Social Spot für Aktion Mensch (Konzeption, Drehbuch und Produktion)
 2013: Filmpromotion-Spot für den Film Schlussmacher mit Matthias Schweighöfer (Kamera und Produktion)
 2013: Special Effect Aufnahmen für den Spielfilm Hannah Arendt im Auftrag von Heimat Film (Kamera)
 2014: Kurzfilm „Aus den Augen“ in Kooperation mit Framestorm Media (Konzeption, Drehbuch und Produktion)
 2014–2015 Filmserie „Frankfurt Insights“ mit 9 Folgen im Auftrag der Stadt Frankfurt (Konzeption, Drehbuch und Produktion)
 2015–2016 Journey of Innovation Filmserie für Merck KGaA (Konzeption, Drehbuch und Produktion)
 2016: Dokumentation „Kenya – Urban to Wildlife“ (Konzeption, Drehbuch und Produktion)
 2017: Ausstellung der Videoinstallationen „FRANKFURTinsights“ im Frankfurter Römer anläßlich der Feierlichkeiten zu 25 Jahre deutsche Wiedervereinigung im Auftrag der Stadt Frankfurt und der Deutschen Bundesbank (Konzeption, Kamera, Regie und Produktion)
 2017: Filmproduktion für das Hessische Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz "Klimaschutzplan 2025" (Konzeption, Drehbuch und Produktion)
 2018: Werbefilmproduktion für die Deka Bank (Konzeption, Drehbuch und Produktion)
 2019: Dokumentation „City of Toronto“ u. a. im Auftrag des Auswärtigen Amtes der Bundesrepublik Deutschland (Konzeption, Drehbuch und Produktion)
 2019: Filmproduktion für die Deutsche Bundesregierung „Marine“ (Konzeption, Drehbuchautor und Produzent)
 2020: Filmproduktionen für Samsung (Konzeption, Drehbuch und Produktion)

Musik (Auswahl):

 1997: LTT „We don`t Stop“. Metronome Records (Musikproduktion & Komposition)
 1998: Musikproduktionen für FMI-Records mit Francisco Gutierrez (Franky Gee) (Musikproduktion & Komposition)
 1998: Danone TV-Spots im Auftrag von Young & Rubicam (Werbemusikkomposition)
 1999: Maybach Internetseite (Komposition des Soundtracks)
 2002: SUM41 „What we`re all about“  für den Hollywoodfilm Spider Man 1 Soundtrack im Auftrag von Sony Music (Musikproduktion)
 2014–2015 FRANKFURTinsights Dokumentationsserie (Komposition des Soundtracks)
 2018: Filmdokumentation Internationaler Hochhauspreis (Komposition des Soundtracks)

Auszeichnungen (Auswahl) 

 1999: ARD Radio Award für Radio-Comedy-Eigenwerbung des Hessischen Rundfunks
 2010: 1. Preis Deutsche Spot Charts 2010 Fujitsu-Siemens für Kreation und Audioproduktion
 2016: 1. Preis FAMAB Kommunikationsverband Filmproduktion Best Corporate Event Merck Hall of Fame im Auftrag der Eventagentur Jazzunique
 2016: 2. Preis FAMAB Kommunikationsverband Filmproduktion „Journey of Innovation“ für Merck im Auftrag von Jazzunique in der Kategorie Best Live PR
 2021: 1. Preis Excellence Awards in PR and Communication für Filmproduktion in der De-Cix Kampagne "Without You" in der Kategorie Telekommunikation im Auftrag von We Communications

Weblinks 

 Website der Produktionsfirma Department Studios
 Website des Romans „Absender Ost-Berlin - Grenzgänger“

Einzelnachweise 

Komponist (Deutschland)
Deutscher
Geboren 1965
Mann
Autor